Лонгин (Логгин) Яренгский (ум. 1561) — святой Русской православной церкви; блаженный, «человек некнижный».

Биография 
О мирской жизни Лонгина известно очень мало. Подвизался в Соловецком монастыре во дни и под руководством святого игумена Филиппа. Возвращаясь вместе с блаженным Иоанном в 1561 году в обитель на судах, нагруженных строительными материалами, они были застигнуты сильною бурей и затонули. Тела их были обретены нетленными на Корельском берегу, за 120 километров от Соловецкого монастыря, в устье Сосновки, и положены в селении Яренге.

Чудеса, совершавшиеся от их мощей, привлекли в селение Яренгу несколько иноков, и таким образом здесь возник монастырь. В 1625 году инок Илья Телов донес патриарху Филарету о чудесах, совершающихся при мощах сих праведников, после чего Новгородский митрополит Макарий приказал игумену Корельского Никольского монастыря Герасиму с боярским сыном митрополичьего Софийского дома Солоновым произвести подробное исследование о времени обретения мощей и о чудесах блаженных Иоанна и Логгина. Выяснилось, что чудеса от мощей сих святых совершались в течение более чем шестидесяти лет.

В 1635 году Яренгский монастырь со всеми угодьями и землями селения Яренги, по ходатайству патриарха Иоасафа, грамотою царя Михаила Фёдоровича отдан был в ведение Соловецкого монастыря.

2 июня 1638 году мощи праведников были перенесены во вновь построенный деревянный храм и положены — блаженного Иоанна на правой, а блаженного Логгина на левой стороне. Яренгский монастырь состоял под управлением Соловецкого монастыря до своего закрытия в 1764 году, когда был обращен в приходскую церковь.

Примечания

Литература 
 Досифей. Историко-статистическое описание Соловецкого монастыря. — С. 388—389.
 
 Словарь исторический о святых, прославленных в Российской церкви, и о некоторых подвижниках благочестия, местно чтимых. — СПб., 1836. — С. 133—134.
 Соловецкий патерик. — СПб., 1873. — С. 67—69.
 Филарет. Русские святые. — Т. II. — С. 329—331.

Ссылки 
 ИОАНН И ЛОНГИН ЯРЕНГСКИЕ // Энциклопедия «Древо».

 

Христианские святые XVII века
Собор Новгородских святых
Жертвы кораблекрушения